Die 51. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 23. Februar 2020 in Antholz in Südtirol statt.

Wahlergebnis 
Die Südtiroler Gemeinde sicherte sich im moldawischen Chișinău den Zuschlag gegenüber den Mitbewerbern Pokljuka und Oberhof.

Zeitplan

Veranstaltungsort 

Die Wettbewerbe fanden in der Südtirol Arena statt, die sich im Antholzer Tal auf dem Gebiet der Gemeinde Rasen-Antholz befindet. In Antholz werden in der Regel jährlich Rennen im Rahmen des Biathlon-Weltcups ausgetragen. Nach 1975, 1976, 1983, 1995 und 2007 waren es bereits die sechsten Titelkämpfe in Antholz.

Medaillenspiegel

Wettkämpfe

Männer

Sprint 10 km 

Weltmeister 2019: 

Start: Samstag, 15. Februar 2020, 14:45 Uhr

Gemeldet und am Start: 107 Athleten

Verfolgung 12,5 km 

Weltmeister 2019: 

Start: Sonntag, 16. Februar 2020, 15:15 Uhr

Gemeldet und am Start: 60 Athleten

Einzel 20 km 

Weltmeister 2019: 

Start: Mittwoch, 19. Februar 2020, 14:15 Uhr

Gemeldet: 105 Athleten, nicht beendet: 1, nicht am Start: 1

Massenstart 15 km 

Weltmeister 2019: 

Start: Sonntag, 23. Februar 2020, 15:00 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athleten

Staffel 4 × 7,5 km 

Weltmeister 2019:  Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø

Start: Samstag, 22. Februar 2020, 14:45 Uhr

Gemeldet und am Start: 27 Nationen, überrundet: 10

Frauen

Sprint 7,5 km 

Weltmeisterin 2019: 

Start: Freitag, 14. Februar 2020, 14:45 Uhr

Gemeldet: 102 Athletinnen, nicht am Start: 1

Verfolgung 10 km 

Weltmeisterin 2019: 

Start: Sonntag, 16. Februar 2020, 13:00 Uhr

Gemeldet: 60 Athletinnen, überrundet: 3, nicht am Start: 1

Einzel 15 km 

Weltmeisterin 2019: 

Start: Dienstag, 18. Februar 2020, 14:15 Uhr

Gemeldet: 100 Athletinnen, nicht beendet: 2

Massenstart 12,5 km 

Weltmeisterin 2019: 

Start: Sonntag, 23. Februar 2020, 12:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athletinnen

Staffel 4 × 6 km 

Weltmeisterinnen 2019:  (Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland)

Start: Samstag, 22. Februar 2020, 11:45 Uhr

Gemeldet und am Start: 24 Nationen, überrundet: 5, disqualifiziert: 1

Mixed

Mixed-Staffel 4 × 6 km 

Weltmeister 2019:  (Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen)

Gemeldet und am Start: 27 Nationen, überrundet: 11

Single-Mixed-Staffel 6 km + 7,5 km 

Weltmeister 2019:  (Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø)

Gemeldet und am Start: 30 Nationen, überrundet: 8

Weblinks 
 Offizieller Webauftritt

Einzelnachweise 

2020
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 2020